Berkowitz steht für:

  Berkowitz (Einheit), alte russische Gewichtseinheit

Berkowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Awrahm Berkowitz (* 1988), US-amerikanischer Jurist und Politikberater
 Daisy Berkowitz, bürgerlich Scott Putesky (1968–2017), US-amerikanischer Rockgitarrist
 David Berkowitz (* 1953), US-amerikanischer Serienmörder
 Gerhard Berkowitz (1901–um 1944), deutscher Pianist, Repetitor und Musikdozent, Opfer des Holocaust
 Harald Berkowitz (1896–1952), deutscher Arzt in Hannover, England und Indien
 Horst Egon Berkowitz (1898–1983), deutscher Rechtsanwalt und Mäzen
 Isaac Dov Berkowitz (1885–1967), jiddisch-israelischer Schriftsteller
 Leonard Berkowitz (1926–2016), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Liane Berkowitz (1923–1943), deutsche Widerstandskämpferin

 Norbert Berkowitz (1924–2001), deutsch-kanadischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Peter Berkowitz (* 1959), US-amerikanischer Jurist und Politikwissenschaftler
 Ralph Berkowitz (1910–2011), US-amerikanischer Komponist
 Richard L. Berkowitz (* 1931), US-amerikanischer Gynäkologe

Siehe auch:
 Algorithmus von Samuelson-Berkowitz
 Berkewicz
 Berkovic
 Berkovich
 Berkovits